«Spotlight» — песня американской певицы Мадонны из сборника ремиксов You Can Dance. Песня была выпущена синглом только в Японии. Мадонна никогда не исполняла песню вживую. Видео на песню не было снято.

Список композиций 
 Японский 7" винил
 «Spotlight» (Single Edit) — 4:33
 «Where’s The Party» (Remix Single Edit) — 7:23

 Японский мини-CD
 «Spotlight» (Single Edit) — 4:33
 «Where’s The Party» — 4:10

Чарты

Примечания 

Песни Мадонны
Песни, написанные Мадонной